Дзивнув:

 Дзивнув — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Каменьский повят.
 Дзивнув — гмина (волость) в Польше, входит в Каменьский повят, Западно-Поморское воеводство.